La Route nationale 58 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 58 en Belgique.
 Route nationale 58 en Estonie.
 Route nationale 58 en France.

Voir aussi